Intercontinental Rally Challenge 2011 byl šestý ročník Intercontinental Rally Challenge. Sezóna se skládala z dvanácti soutěží a startoval ji 19. ledna 79. Rallye Monte-Carlo. Sezóna skončila 5. listopadu Kyperskou rally FxPro Cyprus Rally.

Šestý ročník bude zaveden novým bodovacím systémem pro sezónu 2011, FIA zavedla bodovací systém takto: - 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 -, který byl představen v rámci dalších šampionátů v posledních dvanácti měsících. V rámci nového systému budou poslední dvě soutěže ve Skotsku a na Kypru nabízet více bodů pomocí hodnocení koeficientu. Skotsko bude nabízet posádkám 1,5 koeficient, což znamená, že vítěz získá 37,5 bodů, druhé místo 27 bodů, třetí místo, 22,5 bodu a tak dále. Kypru bude nabízet dvojnásobek bodů, což znamená, že vítěz obdrží 50 bodů, druhé místo 36, třetí místo 30 a tak dále.

Kalendář

Celkové pořadí

Posádky 
Peugeot UK potvrdil vstup do sezóny 2011 s Guy Wilksem, který závodil za Škoda UK, místo šampiona z roku 2009 Kris Meeke, který bude jezdit v Mistrovství Světa (WRC), za nový tým MINI. Mistr světa z roku 2003 Petter Solberg pojede jednorázově na Rallye Monte Carlo pro Peugeot. Škoda UK, rovněž oznámilo svůj plán v soutěžit IRC v roce 2011. Za tým bude jezdit Andreas Mikkelsen, který bude soutěžit ve Škoda Italia-run auto, za Škoda Motorsport bude opět jezdit mistr z roku 2010 Juho Hanninen a dvojnásobný vicemistr z let 2009 a 2010 Jan Kopecký.

Výsledky

Externí odkazy 
 

IRC 2011